Els rebbachisàurids (Rebbachisauridae) constitueixen una família de dinosaures sauròpodes coneguda a partir de restes fòssils fragmentàries. Van viure al període Cretaci en el que avui en dia és Sud-amèrica, Àfrica i Europa.

Taxonomia 
L'any 1990, l'especialista en sauròpodes Jack McIntosh va incloure el primer gènere, el sauròpode gegant del nord d'Àfrica Rebbachisaurus en la família dels diplodòcids, subfamília dicreosaurins, sobre la base dels detalls de l'esquelet. Amb la descoberta en els anys posteriors d'un nombre de formes addicionals, es va fer patent que els rebbachisàurids constituïen un grup diferent de dinosaures. L'any 1997 el paleontòleg argentí José Bonaparte va anomenar la família dels rebbachisàurids.

Cladograma basat en Sereno et al. (2007):

Referències 

 

Sauròpodes del Cretaci